Кана-Бийик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кана-Бийик, Андре (род. 1965) — камерунский футболист, защитник.
 Кана-Бийик, Жан-Армель (род. 1988) — камерунский футболист, защитник.